El término Kitty puede referirse a:

Kitty: Una baterista del grupo Shock Rock.
Kitty Pride: Una superheroína mutante del universo Marvel, miembro de los X-Men.
Kitty Girls: Una agrupación filipina formada por cinco chicas naturales de Manila.
USS Kitty Hawk: Un portaaviones clase Kitty Hawk de la Armada de los Estados Unidos.
Kitty Hawk (Carolina del Norte): Un pueblo ubicado en el condado de Dare en el estado estadounidense de Carolina del Norte. 
Kitty, Daisy & Lewis: Un grupo de música inglés.